Mebodes (nobre) - nobre e emissário sassânida
 Mebodes (emissário) - emissário sassânida
 Mebodes (general) - general sassânida